Caput Medusae, v překladu hlava Medúzina, je latinské označení užívané pro:
 Caput Medusae (medicína) – jeden z projevů (vnějších příznaků) portální hypertenze
 druhové jméno různých organizmů:
 Allium caput-medusae – druh česneku
 Aphelandra caput-medusae – druh afelandry
 Astrophytum caput-medusae – druh kaktusu z rodu Astrophytum
 Calligonum caput-medusae – druh rostliny z rodu Calligonum
 Cirsium caput-medusae  – druh pcháče
 Convolvulus caput-medusae – druh svlačce
 Cordia caput-medusae – druh kordie
 Euphorbia caput-medusae – druh pryšce
 Holographis caput-medusae – druh rostliny z rodu Holographis
 Hydnum caput-medusae – korálovec ježatý, druh houby v současnosti řazený do rodu Hericium
 Psathyrella caput-medusae – křehutka hlava Medúzina, druh houby
 Ptychopyxis caput-medusae – druh rostliny z rodu Ptychopyxis
 Tillandsia caput-medusae – druh tilandsie označovaný také jako Medúzina hlava
 Taeniatherum caput-medusae – druh trávy